Ханна Альбертина Рид (; 12 февраля 1891, Адольф-Фредрик, Стокгольм, Шведско-норвежская уния — 29 июня 1964, Стокгольм, Швеция) — шведский археолог и политик, общественный деятель.

Биография 
Ханна Рид родилась в обеспеченной семье в 1891 году. Младшая из троих детей. Её отец владел фирмой, а мать была учительницей. В 1919 году Ханна Рид получила степень доктора археологии в Университете Уппсалы, защитив диссертацию на тему «Dosformiga spännen från vikingatiden». Она вела археологические исследования в Бирке и Адельсе, а также заинтересовалась Готландом в каменном и раннем железном веке. Вместе со своим мужем Брором Шнитгером () она раскопала руины Aranäs в Вестергётланде с 1916 по 1925 год. Она также участвовала в раскопках за пределами Швеции. В 1924 году она была ассистентом во французском Музее национальной археологии, где отвечала за коллекции палеолита, а затем проводила раскопки в Пиренеях.

После смерти она вышла замуж за Мортимера Манк аф Розеншёльда (), служившего губернатором лена Емтланд с 1931 по 1938 год. В течение многих лет в качестве жены губернатора округа в Эстерсунде Рид прилагала большие усилия для сохранения культурного наследия округа, и особенно для музея округа Емтланд — Ямтли.

Рид стала первой женщиной в Швеции, сменившей своего мужа на посту губернатора, когда он вышел на пенсию в 1938 году.

Ханна Рид опубликовала множество научно-популярных работ, а также была президентом Фредрика Бремер Фербундет (, FBF — одна из старейших женских организаций Швеции; три основных вопроса, интересующих организацию: больше женщин во власти, больше мужчин, ухаживающих за детьми и равная с мужчинами оплата труда) в 1937—1949 годах, а также президентом международной организации Международный альянс женщин, в 1946—1952 годах, когда её сменила датчанка Эстер Графф.

Ханна Рид была членом парламента от «Народной партии» во второй палате Стокгольмского городского округа с 1943 по 1944 год. В Риксдаге она особо затронула вопрос об улучшении положения гражданских служащих, в том числе учителей.

Ханна Рид возглавила археологическую экспедицию в Ранг-Махал на северо-западе Индии у границы с Пакистаном в 1953—1954 годах. Некоторые археологические находки Ханны Рид сегодня находятся в коллекциях мировых культурных музеев.

Улица Ханны Рид во Фрюангене (район в самой южной части Стокгольма) носит её имя.

Некоторые работы 
 Исторические источники Стриндберга «Mäster Olof» (, 1915)
 Олаус Петри: живой рисунок (, 1917)
  (1919)
  (1922)
 Тысячелетия пещерных людей (, 1926)
 Женщина в старые времена Севера (, 1926) (факсимильное издание 2003)
 Страна солнца: описание словами и изображениями древнего и Нового Египта (, 1927) (перевод на английский язык под названием «Земля бога солнца: описание древнего и современного Египта» (), 1929)
 Aranaes: замок 12-го века в Вестергетланде / раскопан Брором Шнитгером; описан Брором Шнитгером и Ханной Рид (, 1927)
 Вокруг берегов Средиземного моря: древность и современность (, 1928)
 Мать рассказывает о том, как это было в мире (, 1930) (перевод на датский язык под названием «Mor fortaeller om hvordan der var i Verden i gamle Dage», 1947)
 , (1930)
 , 1931
 , 1933
 , 1933
 , 1934
 , 1936
 , 1937
 , 1940
 , 1940
 Моя поездка в Индию (, 1946)
 , 1948
 , 1952
 , 1956
 Ранг-Махал: шведская археологическая экспедиция в Индию 1952—1954 (, 1959)

Примечания

Литература 
 Статья «Rydh, Hanna» в энциклопедии «Кто есть кто», стр. 1116, 1962 год
 Статья «Hanna A Rydh (-Munck af Rosenschöld)» в Шведском биографическом словаре
 Norberg, Anders; Asker Björn, Tjerneld Andreas (1988). Tvåkammarriksdagen 1867—1970: ledamöter och valkretsar. Band 1, sid 166—167, Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. Libris 498953. ISBN 91-22-01286-9

Ссылки 
 Hanna Rydh (-Munck af Rosenschöld) 1891—1964
 Hanna Rydh: in memoriam

Писательницы XX века
Археологи Швеции
Депутаты риксдага
Женщины-археологи
Археологи XX века